Walter Krauss bzw. Walter Krauß ist der Name folgender Personen:

* Walter Krauss (Architekt) (1873–1951), deutscher Architekt und Baustoffunternehmer 
 Walter Krauß (Politiker) (1884–nach 1938), Mitglied des Landtags, Kreisleiter der NSDAP in Eichstätt und Oberbürgermeister dort
 Walter Krauß (Maler) (1908–1985), deutscher Maler und Grafiker
 Walter Krauß (Chemiker) (1927–2011), deutscher Chemiker (Lacke) und Fachautor